Der Diskuswurf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1999 wurde am 22. und 24. August 1999 im Olympiastadion der spanischen Stadt Sevilla ausgetragen.

In diesem Wettbewerb errangen die deutschen Diskuswerfer mit Silber und Bronze zwei Medaillen. Weltmeister wurde der US-Amerikaner Anthony Washington, der 1991 bei den Panamerikanischen Spielen den Diskuswurf gewonnen hatte.
Silber ging an den Olympiasieger von 1988, Olympiazweiten von 1992, Weltmeister von 1987, zweifachen WM-Dritten (1993/1997), Europameister von 1990, Vizeeuropameister von 1994, EM-Dritten von 1998 und Weltrekordinhaber Jürgen Schult.
Der vierfache Weltmeister (1991/1993/1995/1997), Olympiasieger von 1996 und amtierende Europameister Lars Riedel gewann die Bronzemedaille.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Der US-amerikanische Weltmeister Anthony Washington verbesserte den bestehenden WM-Rekord im Finale am 24. August um 32 Zentimeter auf 69,08 m.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
37 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 64,50 m. Zwei Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den zehn nächstplatzierten Sportlern auf zwölf Werfer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 62,79 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A 

22. August 1999, 10:00 Uhr

Gruppe B 

22. August 1999, 12:00 Uhr

Finale 
24. August 1999, 20:30 Uhr

Videolinks 
 Jürgen Schult 1999 World Championships auf youtube.com, abgerufen am 19. Juli 2020
 lars riedel discus throw world champs 1999 auf youtube.com, abgerufen am 19. Juli 2020
 alekna discus throw world champs 1999 auf youtube.com, abgerufen am 19. Juli 2020

Weblinks 
 7th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 4. Juli 2020
 Men Discus Throw Athletics VII World Championship 1999 Sevilla (ESP) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 19. Juli 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Discus Throw, Seville 1999, S. 191 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 19. Juli 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Diskuswurf der Manner
Leichtathletikwettbewerb in Sevilla